Von:

 Von — дебютный студийный альбом исландской группы Sigur Rós.
 Von — блэк-металическая группа второй волны.